U 103 oder U-103 bzw. U102 steht für:

 SM U 103, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 103 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 103, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-103, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung